Die Englische Literatur des Mittelalters wird im Allgemeinen unterteilt in:

Die Altenglische Literatur des frühen Mittelalters (ca. 8. Jahrhundert bis 1066)
Die Mittelenglische Literatur des Hoch- und des späten Mittelalters (1066 bis Mitte des 15. Jahrhunderts)